Suppe steht für:
 Suppe, eine Speise
 Suppe, umgangssprachlich unsichtiges Wetter, vor allem Nebel (dicke Suppe)

Personen:
 Elfriede Suppe (1908–1996), eine der letzten deutschen Bürstenmacherinnen und Soester Original
 Frederick Suppe (* 1940), US-amerikanischer Wissenschaftstheoretiker
 Hannelore Suppe (* 1943), deutsche Leichtathletin

Siehe auch:

 Soupe
 Supe
 Suppé
 Supp